BiH:
 Mijakovići (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Mijakovići (Vareš, BiH), naselje u općini Varešu

Crna Gora:
 Mijakovići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevljima